HBN steht für:
 Heimatbund Niedersachsen
 Landkreis Hildburghausen, Kfz-Kennzeichen

hbn steht für:
 Heiban (Sprache) (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache im Sudan

Abkürzung